Niewiadomski (forma żeńska: Niewiadomska; liczba mnoga: Niewiadomscy) – polskie nazwisko, pochodzące od pojęcia nie wiedzieć. Pierwotnie mogło oznaczać osobę niewiadomego, nieznanego pochodzenia, osobę, o której nie wiadomo, skąd przybyła, niewiadomego rodowodu. Jest kilka nazw topograficznych z rdzeniem niewiad-, np. Niewiadów, Niewiadoma.

Demografia 

Na początku lat 90. XX wieku Polskę zamieszkiwało 13220 osób o tym nazwisku: w województwie warszawskim - 1686, bialskopodlaskim - 73, białostockim - 139, bielskim - 77, bydgoskim - 537, chełmskim - 209, ciechanowskim - 174, częstochowskim - 195, elbląskim - 201, gdańskim - 349, gorzowskim - 264, jeleniogórskim - 158, kaliskim - 225, katowickim - 886, kieleckim - 302, konińskim - 327, koszalińskim - 209, krakowskim - 204, krośnieńskim - 18, legnickim - 111, województwie leszczyńskim - 12, lubelskim - 406, łomżyńskim - 61, łódzkim - 1152, nowosądeckim - 24, olsztyńskim - 321, opolskim - 273, ostrołęckim - 118, pilskim - 58, piotrkowskim - 374, płockim - 317, poznańskim - 188, przemyskim - 24, radomskim - 319, rzeszowskim - 31, siedleckim - 126, sieradzkim - 442, skierniewickim - 371, słupskim - 134, suwalskim - 107, szczecińskim - 399, tarnobrzeskim - 205, tarnowskim - 28, toruńskim - 169, wałbrzyskim - 262, włocławskim - 277, wrocławskim - 308, zamojskim - 128, zielonogórskie - 242.

Znani Niewiadomscy 
 Andrzej Niewiadomski (ur. 1965) – poeta
 Anna Niewiadomska – urzędniczka i dyplomatka, ambasador RP w Meksyku
 Cecylia Niewiadomska (1855–1925) – nauczycielka, tłumaczka, pisarka
 Czesław Niewiadomski – urzędnik c. i k.
 Eligiusz Niewiadomski (1869–1923) – polski malarz, zabójca prezydenta Gabriela Narutowicza
 Elżbieta Niewiadomska-Bogusławlewicz (1918–1986) – aktorka
 Franciszek Niewiadomski (1860–1928) – polski działacz państwowy, prawnik
 Gabriel Niewiadomski – polski architekt
 Gracjan Prus Niewiadomski (1811–1882) – weteran Legii Nadwiślańskiej Wojsk Polskich z 1831 roku
 Henryk Niewiadomski (1905–1992) – polski inżynier chemik
 Henryk Niewiadomski (1948–2007) – ps. Dziad, przestępca
 Iwona Niewiadomska (ur. 1966) – profesor KUL, prawnik, psycholog
 Jan Niewiadomski (1922–1989) – ukraiński bojówkarz, członek OUN
 Jan Niewiadomski (1933–2021) – polski urzędnik i polityk, poseł na Sejm
 Janina Prus-Niewiadomska (1895–1919) – polska sanitariuszka, legionistka, uczestniczka I wojny światowej i wojny polsko-ukraińskiej
 Jerzy Niewiadomski (1923–2013) – polski inżynier budownictwa, pracownik naukowy, profesor
 Józef Niewiadomski (ur. 1933) – polski polityk, w latach 1978-1985 prezydent Łodzi
 Juliusz Niewiadomski – urzędnik c. i k., honorowy obywatel Czortkowa
 Katarzyna Niewiadomska (ur. 1929) – profesor biologii
 Krzysztof Niewiadomski (ur. 1970) – polski saneczkarz, medalista mistrzostw Polski i Europy
 Ksawery Prus Niewiadomski (1823–1899) – samorządowiec okresu zaborów, powstaniec
 Leon Niewiadomski (1901–1982) – polski geograf, nauczyciel, harcmistrz
 Mariusz Niewiadomski (ur. 1959) – polski piłkarz
 Roman Mieczysław Niewiadomski (1861–1944) – inżynier kolejnictwa, przedsiębiorca, działacz Narodowej Demokracji
 Stanisław Niewiadomski (1784–1837) − burmistrz i prezydent Kielc
 Stanisław Niewiadomski (1859–1936) − kompozytor
 Stanisław Niewiadomski (1900–1990) − poeta i pisarz
 Stanisław Niewiadomski (1928–2008) − architekt
 Stanisław Niewiadomski (ur. 1943) − samorządowiec związany z Żyrardowem
 Stefan Niewiadomski (1899–1957) – polski działacz komunistyczny, oficer Brygad Międzynarodowych, funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa PRL
 Tadeusz Niewiadomski (1931–2006) – rzeźbiarz, żołnierz AK, skazany w wieku 16 lat na wieloletnie ciężkie więzienie
 Teodor Niewiadomski (1941–1997) – żołnierz kampanii wrześniowej i AK, medalista Jenieckich Igrzysk Olimpijskich, autor wspomnień
 Tomasz Niewiadomski (ur. 1971) – grafik, twórca komiksów
 Wiesław Niewiadomski (1946–1998) – ps. Wariat, przestępca
 Wincenty Niewiadomski (1826–1892) – polski literat
 Witold Niewiadomski (1911–2005) – profesor nauk rolniczych, członek PAN
 Zbigniew Niewiadomski (ur. 1946) – polski kajakarz
 Zbigniew Prus-Niewiadomski (1922–1997) – polski aktor teatralny i filmowy, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski
 Zygmunt Niewiadomski (ur. 1950) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku

Zobacz też 
 Julia Duszyńska z d. Prus-Niewiadomska (1894–1947) – polska pisarka, redaktorka, autorka utworów dla dzieci
 Barbara Makowska z d. Niewiadomska (ur. 1967) – polska siatkarka, medalistka mistrzostw Polski i Niemiec
 Juliusz Szawdyn vel Konrad Niewiadomski (1908–1987) – oficer AK, powstaniec warszawski

Polskie nazwiska